Plesiothrips är ett släkte av insekter. Plesiothrips ingår i familjen smaltripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Smaltripsar
Plesiothrips